Михальчу́к — украинская фамилия.

Известные носители 
 Михальчук, Александр Емельянович (1960—2020) — советский и российский правовед, криминалист, кандидат юридических наук, доцент СГЮА.
 Михальчук, Андрей Сергеевич (род. 1967) — советский, польский и украинский футболист, защитник.
 Михальчук, Виктор Ильич (род. 1946) — советский волейболист, игрок сборной СССР.
 Михальчук, Илья Филиппович (род. 1957) — российский политик и государственный деятель, глава администрации Архангельской области.
 Михальчук, Константин Петрович (1840—1914) — языковед и этнограф, действительный член Научного общества имени Тараса Шевченко во Львове, Украинского Научного Общества в Киеве.
 Михальчук, Руслан (род. 1976) — латвийский футболист.
 Михальчук, Сергей Евгеньевич (род. 1972) — украинский кинооператор.

См. также 
 Михайлик
 Михайличенко
 Михальченко